Koechlin steht für:

 André Koechlin & Cie, französisches Unternehmen
 Koechlin (Automarke), ehemalige französische Automarke
 KBC Fashion, deutsches Textilunternehmen (Manufaktur Koechlin, Baumgartner & Cie.)
 Koechlin & Pischoff Monoplan, französischer Eindecker von 1908
 Koechlin Island, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln in der Antarktis
 Koechlin (elsässische Familie)

Koechlin oder Köchlin (deutsch [], französisch []) ist der Familienname folgender Personen:

 André Koechlin (1789–1875), französischer Unternehmer und Bürgermeister von Mülhausen 1830–1831 und 1832–1843
 Carl Koechlin (1856–1914), Schweizer Politiker und Offizier
 Carl Koechlin-Vischer (1889–1969), Schweizer Unternehmer im Bereich der Pharmaindustrie
 Charles Koechlin (1867–1950), französischer Komponist
 Dominik Koechlin (1959–2015), Schweizer Manager
 Émile Koechlin (1808–1883), Ingenieur und Politiker, Bürgermeister von Mülhausen 1848–1852
 Ernst Adolf Koechlin (1865–1929), Schweizer Jurist und Politiker
 Florianne Koechlin (* 1948), Schweizer Biologin, Chemikerin und Sachbuchautorin
 Heiner Koechlin (1918–1996), Schweizer Anarchist
 Heinrich Anton Koechlin (1856–1938), österreichischer Architekt
 Hermann Kestner-Köchlin (1823–1905), deutscher Arzt und Autor
 Jean Mieg-Koechlin (1819–1904), deutsch-französischer Industrieller, Bürgermeister, MdLA
 Jean-Jacques Koechlin (1776–1834), Politiker, Bürgermeister von Mülhausen 1814–1815 und 1819–1820
 Julian Koechlin (* 1992), Schweizer Schauspieler
 Kalki Koechlin (* 1984), indische Schauspielerin französischer Herkunft
 Karl Köchlin (Architekt) (1828–1894), österreichischer Architekt
 Lionel Koechlin (* 1948), französischer Autor, Illustrator und Designer
 Maurice Koechlin (1856–1946), französischer Ingenieur
 Michael Köchlin (1482–nach 1512), deutscher Humanist und Historiker
 Michael Koechlin (* 1951), Schweizer Politiker (LDP)
 Nicolas Koechlin (1781–1852), Unternehmer, erbaute 1841 die erste internationale Eisenbahnverbindung von Straßburg nach Basel

 Raymond Koechlin (1860–1931), französischer Journalist und Kunstsammler
 René Koechlin (1866–1951), französisch-schweizerischer Ingenieur im Wasser- und Kraftwerksbau, Glaziologe
 Rudolf Koechlin (1862–1939), österreichischer Mineraloge
 Samuel Koechlin (1925–1985), Schweizer Manager